Олекса́ндрівка — село в Україні, у Красноградському районі Харківської області. Населення становить 153 осіб. Орган місцевого самоврядування — Андріївська сільська рада.

Після ліквідації Кегичівського району 19 липня 2020 року село увійшло до Красноградського району.

Географія 
Село Олександрівка знаходиться на відстані 1,5 км від річки Вошива (лівий берег), вище за течією на відстані 2 км розташоване село Рояківка, на протилежному березі розташоване село Гутирівка, на відстані 3 км розташоване село Андріївка. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою.

Історія 
 1885 — дата заснування.

Економіка 
 Молочно-товарна і вівце-товарна ферми.

Об'єкти соціальної сфери 
 Клуб.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Олександрівка

Села Харківської області
Населені пункти Красноградського району